Degernbach ist ein geographischer Name:

Ortschaften:
 Degernbach (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Degernbach (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Degernbach (Bogenbach), linker Zufluss des Bogenbachs bei Degernbach, Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Degernbach (Rott), linker Zufluss der Rott bei Degernbach, Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern 

Siehe auch:
 Degenbach
 Tegernbach